Алиф Банк (, ; ранее — Алиф Капитал, Алиф Сармоя) — финансово-технологическая компания, основанная в 2014 году и преобразованная в банк в 2020 году. Алиф использует принципы исламского финансирования. Офисы расположены в Душанбе и Худжанде.

Деятельность 
«Алиф Банк» предоставляет финансовые услуги (кредиты и депозиты) с учётом соблюдения максимально возможных принципов исламского финансирования (мурабаха и мудараба) в рамках применяемого к классическим банкам законодательства Республики Таджикистан.

Хронология 
 МКО «Алиф Капитал» был основан 29 апреля 2014 года и получил лицензию от Национального банка Таджикистана на предоставление услуг по микрокредитованию.
 29 апреля 2014 — выдан первый автокредит.
 7 октября 2015 — CRM. Было запущено первое собственное программное обеспечение управления отношений с клиентами Алиф.
 2015 — В течение 9 месяцев работы, Алиф увеличил свой кредитный портфель в три раза и стал 5-ой по величине микрокредитной организацией среди членов AMFOT в Таджикистане. Алиф присоединился к AMFOT (Ассоциации микрокредитных организаций Таджикистана), роль которой заключается в унификации и согласовании интересов отраслевых игроков путём развития их возможностей для более эффективного обслуживания широкой общественности.
 18 марта 2016 — Алиф получил лицензию МДО — микрокредитной депозитной организации. С этого момента Алиф имеет право открывать депозиты, проводить обменные операции в пределах страны и за рубежом, также было получено разрешение на предоставление более широких финансовых услуг.
 1 апреля 2016 — Открыт первый депозитный счёт.
 1 января 2017 — АБС: Алиф запустил собственную АБС, написанную в стенах компании. Автоматизированная банковская система — очень сложный программный продукт, который, обычно, приобретается другими банками у международных вендоров. Алиф сделал значительный шаг к тому, чтобы стать финтех-компанией, написав и запустив собственную Автоматизированную банковскую систему, которая позволяет Алифу быть самодостаточным, быстрым и гибким.
 17 марта 2017 — Алиф присоединился к национальному карточному процессинговому центру и начал выпуск карт «Корти милли» (карты «Корти милли» составляют большинство карт в Таджикистане).
 3 июня 2017 — alif shop. Запущен первый в стране интернет-магазин с опцией приобретения товаров в рассрочку. Позже alif shop стал крупнейшим рынком онлайн-B2C в Таджикистане.
 1 августа 2017 — Алиф Академия. Открыли бесплатные курсы по программированию.
 16 октября 2017 — Открытые ЦБО в Худжанде. Расширились и открыли центр банковского обслуживания в Худжанде.
 4 ноября 2017 — alif pay. Алиф запустил первый онлайн-эквайринг платформу для «Корти милли». До этой платформы держатели карт «Корти милли» не могли оплачивать услуги онлайн. Система, используемая Алифом, позже была широко принята другими банками, что открыло период быстрого роста финтеха в стране.
 6 января 2018 — alif mobi. Алиф запустил первый мобильный кошелёк в стране. alif mobi сегодня является крупнейшим, наиболее широко используемым и высоко оцененным мобильным кошельком в стране.
 29 января 2018 — Денежные переводы. Присоединились к международным системам по переводу денег.
 15 марта 2018 — Карта «Насия». Создали овердрафтную карту с рассрочкой до 10 дней.
 20 августа 2018 — «Салом». Алиф запустил кредитную карту «Салом», которая позволяет клиентам покупать товары в рассрочку онлайн и оффлайн, с минимальными усилиями. Для поддержки карт «Салом» Алиф также разработал специальное программное обеспечение, которое превращает обычные смартфоны в POS-терминалы, которые в свою очередь используются торговцами для обработки транзакций «Салом». Алиф на сегодняшний день является лидером рынка в Таджикистане по финансированию точки продаж.
 26 октября 2018 — alif online. Создали сайт с личным кабинетом, где можно следить за всеми операциями и используемыми услугами.
 12 марта 2019 — Alif Tech был открыт в Узбекистане. Это первый крупный шаг Алифа к географическому расширению деятельности. Компания Alif Tech, дочерняя компания Алиф, получила статус резидента IT-парка в Республике Узбекистан. Это резидентство обеспечивает налоговые стимулы и условия для развития IT в стране.
 В апреле 2019 — выдали первый автокредит в Худжанде.
 13 сентября 2019 — Alif Moliya была открыта в Узбекистане. Основная деятельность — продажа товаров в рассрочку посредством alifshop.uz.
 В сентябре 2019 — Запуск бесплатного учебного центра с целью обучения нужным специальностями и дальнейшего трудоустройства в Алифе.
 2 октября 2019 — «Алиф Капитал» получил грамоту от Налогового комитета Республики Таджикистан за справедливое исполнение налогового законодательства и значительный вклад в доходную часть госбюджета.
 В ноябре 2019 — Открыли ЦБО в городе Душанбе.
 В ноябре 2019 — Алиф привлёк дополнительное финансирование от таджикского предпринимателя из Монако — Хофиза Шахиди. По итогам сделки, Шахиди стал владельцем 25 % акций и занял пост председателя совета директоров. Привлеченные средства позволили Алиф подать заявку на получение полной банковской лицензии.
 18 декабря 2019 — Алиф стал обладателем золотой награды «Бренд года — 2019. Пик славы».
 3 января 2020 — компания «Алиф Капитал» получила лицензию Национального банка Таджикистана на осуществление банковских операций № 0000114 и была переименована в «Алиф Банк».
 В феврале 2020 — CBH Bank (Compagnie Bancaire Helvétique SA) — частный швейцарский банк купил долю в компании, которая является акционером материнской компании Алиф Банка.
 В феврале 2020 — в ходе реструктуризации всей группы компаний, узбекские дочерние компании Алиф Банка — Alif Tech и Alif Moliya перешли под контроль материнской компании Алиф Банка.
8 апреля 2020 — Алиф первым в Таджикистане и Узбекистане запустил процесс трансформации своей инфраструктуры в гибридно-облачную с помощью Amazon Web Service для улучшения деятельности в этих странах
 В июне 2020 — рейтинговое агентство MicroFinanza Rating (Италия) присвоила Алиф Банку финансовый рейтинг BBB Stable.
 В июне 2020 — после проверки деятельности Нацбанк Таджикистана оштрафовал Алиф Банк на 50 тысяч долларов.
7 июля 2020 — Алиф и Visa стали стратегическими партнерами для развития цифровой платежной экосистемы в Таджикистане.
В сентябре 2020 — Алиф Банк стал победителем в номинации Fastest Growing Retail Bank Tajikistan 2020, по версии Global Banking & Finance.
8 августа 2021 — Алиф Банк получил награду в номинации ICD's Global Finnovation Award 2020 за приложение alif mobi и карту рассрочки «Салом».
В августе 2021 — интернет банкинг alif.business прошёл проверку на информационную безопасность (pen test) от швейцарской компании ImmuniWeb.
6 сентября 2021 — в ходе очередного раунда финансирования Алиф привлёк $8 млн в качестве инвестиций и $50 млн в качестве займа, и тем самым стал одним из ведущих финтех стартапов в регионе с оценкой в $100 млн.

Примечания 

Банки Таджикистана